Ein Hochzeitshaus ist ein mittelalterliches Fest- und Feierhaus der Bürgerschaft:

 Hochzeitshaus (Alsfeld) (1564–1571)
 Hochzeitshaus (Bad Sooden-Allendorf) (1667/68)
 Hochzeitshaus (Bamberg) (1616 vollendet)
 Hochzeitshaus (Bremen) (Baubeginn 1616)
 Hochzeitshaus (Fritzlar) (1590)
 Hochzeitshaus (Hameln) (1610–1670)
 Hochzeitshaus (Homberg (Efze)) (1517)